

Форт-Сміт — місто, штат Арканзас
 Форт-Сміт — переписна місцевість, штат Монтана